Angína je lahko:
 vnetje tonzil (zlasti nebnic) – glej angina,
 krčevita, stiskajoča ali dušeča bolečina, npr. angina pektoris, abdominalna angina ...

Sklici